Това е списък на представянето на ПФК Славия (София) през сезоните от създаването на отбора през 1913 година.

М = мачове, П = победи, Р = равни, З = загуби, Г.раз = голова разлика, Т = точки.

Източници 
levskisofia.info

Славия (София)
Славия (София)